Żelazki peut désigner en Pologne :
 Żelazki, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Żelazki, village du powiat de Gołdap, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Żelazki, village du powiat de Kolno, dans la voïvodie de Podlachie